Шахта імені С. М. Кірова (Голубівка)
 Шахта імені С. М. Кірова (Макіївка)